Населението на Андора през 2019 година е 77 543 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0-14 години: 14,7 % (мъже 5456/ жени 4994)
 15-64 години: 71,4 % (мъже 26 632/ жени 24 172)
 над 65 години: 14 % (мъже 4918/ жени 5029)

(2014)
 0-14 години: 15,3% (мъже 6708/ жени 6379)
 15-64 години: 70,4% (мъже 31 229/ жени 28 954)
 над 65 години: 14,3% (мъже 6145/ жени 6043)

Естествен прираст

Етнически състав 
(1998)

 33% – каталонци
 23% – испанци
 21% – португалци
 17% – французи

Езици 
Официален език в страната е каталонският, използват се също испански, френски и португалски.

Религия 
 християни (предимно католици)

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

География на Андора
Андора
Андора